Кубок УЄФА 2004–2005 — тридцять четвертий розіграш Кубка УЄФА — другого за престижністю європейського клубного турніру. У фіналі 18 травня 2005 року на стадіоні «Жозе Алваладе» в Лісабоні трофей розіграли московський ЦСКА та лісабонський «Спортінг». ЦСКА переміг з рахунком 3-1.

Перший кваліфікаційний раунд
В першому кваліфікаційному раунді команди були поділені на два кошики - сіяних та несіяних відповідно до клубного рейтингу УЄФА 2003 року. Команди змагалися у двоматчевому протистоянні: одна гра вдома, одна на виїзді. Команди з однієї футбольної асоціації не могли грати одна з одною. Матчі першого раунду було зіграно 14 та 15 серпня, а другого - 29 серпня 2004 року.

|}

Другий кваліфікаційний раунд
В другому кваліфікаційному раунді команди були поділені на два кошики - сіяних та несіяних відповідно до клубного рейтингу УЄФА. Команди змагалися у двоматчевому протистоянні: одна гра вдома, одна на виїзді. Команди з однієї футбольної асоціації не могли грати одна з одною. Перші матчі було зіграно 12, а матчі-відповіді - 26 серпня 2004 року.

|}

Перший раунд
В першому раунді команди були поділені на два кошики - сіяних та несіяних відповідно до клубного рейтингу УЄФА. Команди змагалися у двоматчевому протистоянні: одна гра вдома, одна на виїзді. Команди з однієї футбольної асоціації не могли грати одна з одною. Перші матчі було зіграно 16, а матчі-відповіді - 30 вересня 2004 року. «Шальке», «Лілль» та «Вільярреал» кваліфікувалися в перший раунд з кубка Інтертото.

|}
 Перший матч було скасовано через страйк авіадиспетчерів в Ізраїлі.

Груповий раунд

Група A

|}

Група B

|}

Група C

|}

Група D

 

|}

Група E

|}

Група F

|}

Група G

|}

Група H

|}

Фінальна фаза
Фінальна фаза Кубка УЄФА 2004-05 розпочалася 16 лютого 2005 року і завершилася фінальним матчем в Лісабоні 18 травня. При жеребкуванні 1/16 та 1/8 фіналу клуби ділилися на два кошики - сіяних та несіяних відповідно до клубного рейтингу. В 1/16 команди з однієї футбольної асоціації не могли грати одна з одною. Починаючи з жеребкування 1/4 фіналу не було ніякого посіву, а команди з однієї футбольної асоціації могли грати одна проти одної.

«Олімпіакос», «Аякс», «Шахтар», «Фенербахче», київське «Динамо», «Валенсія», московський ЦСКА та «Панатінаїкос» кваліфікувалися в 1/16 з Ліги чемпіонів.

Фінал

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Кубка УЄФА 2004-05 на uefa.com  

2004
2004 у футболі
2005 у футболі